Zone 4: Distrito da Luta é um MMO (Massive Multiplayer Online) free-to-play de luta desenvolvido pela Infovine, empresa localizada na Coreia. No Brasil, o jogo era distribuído pela Ongame.

No dia 30/11/2015 o jogo foi encerrado pelos servidores brasileiros, por conta de ser um jogo que depende completamente do apoio da desenvolvedora, e por falta disso, foi decidido junto à ONGAME e a desenvolvedora OGPLANET o encerramento das atividades do Zone 4 nos servidores Brasileiros.

História 

Zone 4 já foi considerada a  capital das lutas. Era lá que Randy Heart, uma lenda das artes marciais, promovia o FFC (Free Fighting Championships), reunindo grandes lutadores de todo o mundo. Porém, com o tempo, lutadores gananciosos transformaram a cidade e o campeonato num reduto de gangues.

Para recuperar a fama que o Distrito da Luta tinha, os bons lutadores decidiram se unir para devolver a paz à Zone 4.

Interface e jogabilidade 

Assim que acessa o jogo, o usuário deve criar seu personagem, vestí-lo de acordo com seu estilo, nomeá-lo e definir a classe que deseja jogar. Feito isso, o jogador passa por um tutorial, para dominar o jogo e as teclas, e depois o personagem é enviado para a vila, o primeiro mapa do Zone 4. 

O jogador também pode incluir seu personagem em um Clube da Luta. Dessa forma pode se juntar a outros lutadores e derrotar seus maiores inimigos.

As moedas do jogo 

No Zone 4 o jogador pode comprar itens por meio de gold (moeda adquirida dentro do jogo durante as partidas) e o cash, moeda oficial da Ongame, obtida apenas por meio de compra com dinheiro. Na Loja Cash são vendidos trajes, habilidades e consumíveis (usados dentro do jogo). O jogador também pode criar sua própria loja e vender itens para outros jogadores. 
Os itens adquiridos são guardados em um inventário.

Divisões dentro do jogo 

Golpes: (Taekwondo, Boxe, MuayThai ou Capoeira)

Agarrões': (ProWrestling, Hapkido, Judô ou Sambo)Premium: (KungFu, Sumo ou Dirty-X). 

 Modos Vilarejo: é uma espécie de hall de entrada do jogo. Todos os modos de jogo podem ser acessados daqui.Área de Caça: dividida em três partes, o objetivo do jogador é coletar três chaves, libertar o Boss e derrotá-lo.Arcade: para entrar nos Arcades é necessário que o personagem tenha um ticket. Este pode ser obtido na Área de Caça, no PvP ou comprado na loja. O objetivo deste modo de jogo é manter os vilões fora das redondezas. Para isso, o jogador deve enfrentar diversas lutas e derrotar todos os oponentes.Arcade Challenge: local destinado aos jogadores que querem testar suas habilidades contra os NPCs. Ao todo são 50 etapas. PvP: luta Player vs Player com até oito jogadores. Existem duas modalidades de PvP: Death Match – Time (equipe contra equipe) e o Death Match – Solo (o jogador contra até sete outros jogadores). Eliminação: luta entre equipes sendo que os jogadores lutam um a um até que o último homem se mantenha de pé. Batalha Explosiva: divido em dois times, com até quatro lutadores, o objetivo é levar a bomba explosiva até o campo do time oponente. Vence quem fizer mais pontos.Modo Zumbi': para entrar nesse modo, o grupo de jogadores deve ter o Ticket de Defesa Zumbi e ir até o Cemitério do Distrito da Luta. Ao entrar na disputa, é preciso escolher uma arma e explodir a cabeça dos Zumbis. Ao final, além de itens, os jogadores podem receber os títulos de “Matador de Zumbi” ou “Vitima dos Zumbis”.

Ligações externas 

 Zone 4: Distrito da Luta

Para conhecer mais 

 FanPage Oficial Zone 4: Distrito da Luta
 Ongame Brasil
 YouTube Ongame
 Twitter Ongame
 Instagram Ongame

MMOSG